«Killer Love» — дебютний студійний альбом американської поп/R&B-співачки Ніколь Шерзінгер. Реліз відбувся 18 березня 2011 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера
  означає вокального продюсера
  означає додаткового продюсера

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ніколь Шерзінгер на Facebook 

Альбоми Ніколь Шерзінгер
Дебютні альбоми 2011